Feyen ist

 der Name eines Ortsbezirks der Stadt Trier, siehe Trier-Feyen/Weismark

Feyen ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Feyen-Perrin (1826–1888), französischer Maler
 Bernhard Müller-Feyen (1931–2004), deutscher Künstler, Bildhauer und Lehrer
 Jacques-Eugène Feyen (1815–1908), französischer Maler
 Kornelius Feyen (1886–1957), deutscher Maler